Шактулик:

 Шактулик — город в зоне переписи населения Ном, штат Аляска, США.
 Шактулик — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,8 километрах к северо-западу от центрального делового района города Шактулик, США.